Algenbloei
 Bloem (plant)
 Bloei (hoorspel) (1971), een hoorspel van Bob Verstraete